Дьяволы:
 
  — пьеса .